Гії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Гії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луаре